Austria:
 Hafnerbach – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land
 Hafnerbach – rzeka, dopływ Ach

Zobacz też:
 Häfnerbach